Clausius ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Clausius (1755–1822), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Hermann Clausius (1854–1925), preußischer General der Infanterie
 Karl August Hugo Clausius (1808–1873), preußischer Generalmajor
 Max Clausius (1871–1941), deutscher Oberst und SS-Brigadeführer
 Rudolf Clausius (1822–1888), deutscher Physiker

Nach Rudolf Clausius benannt:
 Clausius (Einheit), die veraltete Einheit der Entropie
 Clausius-Gleichung, eine Zustandsgleichung für reale Gase
 Clausius (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 (29246) Clausius, Asteroid des Hauptgürtels